Die Ewige Tabelle der Fußball-Bayernliga ist eine statistische Auflistung aller Meisterschaftsspiele der bayerischen Fußball-Verbandsliga seit 2012. Mit Inkrafttreten der Spielklassenreform zur Saison 2012/13 bildet die Bayernliga den Unterbau der neu eingeführten Regionalliga Bayern. Erstmals seit der Saison 1963/64 wurde die Bayernliga wieder in zwei regionalen Gruppen – Nord und Süd – ausgetragen.

Der Berechnung wird die 3-Punkte-Regel zugrunde gelegt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden).

Die Tabellen umfassen neben den aktuellen 36 Fünftligisten einen Drittligisten, elf Regionalligisten, 24 Sechstligisten, zehn Siebtligisten, drei Achtligisten, zwei Neuntligisten, zwei Zehntligisten, einen Zwölftligisten und eine vom Spielbetrieb abgemeldete Mannschaft.

Bayernliga Nord 
Fettgedruckte Vereine spielen in der Saison 2022/23 in der Bayernliga Nord.
 !! ↑Aufstiege !! ↓Abstiege !! derzeitige Liga(Saison 2022/23) !! Spielzeiten
 || 0 || 0 || data-sort-value="05" | Bayernliga (Staffel Nord) || 2012–
 || 0 || 0 || data-sort-value="05" | Bayernliga (Staffel Nord) || 2012–
 || 1 || 0 || data-sort-value="04" | Regionalliga Bayern || 2012–19
 || 1 || 0 || data-sort-value="05" | Bayernliga (Staffel Nord) || 2013–20, 2022–
 || 0 || 1 || data-sort-value="05" | Bayernliga (Staffel Nord) || 2012–15, 2016–
 || 0 || 2 || data-sort-value="06" | Landesliga Bayern(Staffel Nordost)(sechstklassig) || 2012–16, 2017–19
 || 1 || 1 || data-sort-value="04" | Regionalliga Bayern  || 2014/15, 2016–22
 || 0 || 1 || data-sort-value="05" | Bayernliga (Staffel Nord) || 2012/13, 2015–
 || 1 || 0 || data-sort-value="05" | Bayernliga (Staffel Nord) || 2014–16, 2017–
 || 0 || 1 || data-sort-value="05" | Bayernliga (Staffel Nord) || 2013–18, 2022–
 || 1 || 1 || data-sort-value="08" | Landesliga Bayern(Staffel Mitte)(sechstklassig) || 2012–15, 2016–18
 || 0 || 2 || data-sort-value="07" | Landesliga Bayern(Staffel Nordwest)(sechstklassig) || 2012/13, 2015–22
 || 2 || 0 || data-sort-value="04" | Regionalliga Bayern || 2014/15, 2016–18
 || 0 || 0 || data-sort-value="05" | Bayernliga (Staffel Nord) || 2017–
 || 0 || 2 || data-sort-value="05" | Bayernliga (Staffel Nord) || 2012–14, 2016/17,2018/19, 2021–
 || 0 || 1 || data-sort-value="07" | Landesliga Bayern(Staffel Nordwest)(sechstklassig) || 2012–17
 || 1 || 1 || data-sort-value="06" | Landesliga Bayern(Staffel Nordost)(sechstklassig) || 2015/16, 2018–22
 || 0 || 1 || data-sort-value="15" | A-Klasse Aschaffenburg(Staffel 4)(zehntklassig) || 2013–18
 || 0 || 2 || data-sort-value="06" | Landesliga Bayern(Staffel Nordost)(sechstklassig) || 2012–15, 2017–19
 || 0 || 0 || data-sort-value="05" | Bayernliga (Staffel Nord) || 2013–16, 2022–
 || 1 || 0 || data-sort-value="03" | 3. Liga || 2012–14
 || 0 || 0 || data-sort-value="05" | Bayernliga (Staffel Nord) || 2018–
 || 1 || 0 || data-sort-value="04" | Regionalliga Bayern || 2015–17
 || 0 || 0 || data-sort-value="14" | Kreisklasse Würzburg(Staffel 1)(neuntklassig) || 2016–19
 || 1 || 0 || data-sort-value="04" | Regionalliga Bayern || 2019–22
 || 0 || 1 || data-sort-value="05" | Bayernliga (Staffel Nord) || 2015/16, 2019–
 || 0 || 1 || data-sort-value="05" | Bayernliga (Staffel Nord) || 2015–17, 2021–
 || 0 || 1 || data-sort-value="16" | A-KlasseCoburg/Kronach/Lichtenfels(Staffel 2)(zehntklassig) || 2013–17
 || 0 || 0 || data-sort-value="05" | Bayernliga (Staffel Nord) || 2018–
 || 0 || 1 || data-sort-value="06" | Landesliga Bayern(Staffel Nordost)(sechstklassig) || 2012–15
 || 1 || 0 || data-sort-value="04" | Regionalliga Bayern || 2012/13
 || 0 || 1 || data-sort-value="10" | Bezirksliga Oberfranken(Staffel Ost)(siebtklassig) || 2012–14
 || 0 || 0 || data-sort-value="05" | Bayernliga (Staffel Nord) || 2019–
 || 0 || 1 || data-sort-value="13" | Kreisklasse Bamberg(Staffel 2)(neuntklassig) || 2012–14
 || 0 || 1 || data-sort-value="07" | Landesliga Bayern(Staffel Nordwest)(sechstklassig) || 2019–22
 || 0 || 1 || data-sort-value="08" | Landesliga Bayern(Staffel Mitte)(sechstklassig) || 2015/16
 || 0 || 1 || data-sort-value="10" | Bezirksliga Oberfranken(Staffel Ost)(siebtklassig) || 2012/13
 || 0 || 1 || data-sort-value="09" | Bezirksliga Mittelfranken(Staffel Nord)(siebtklassig) || 2018/19
 || 0 || 1 || data-sort-value="07" | Landesliga Bayern(Staffel Nordwest)(sechstklassig) || 2021/22
 || 0 || 1 || data-sort-value="99" | vom Spielbetrieb abgemeldet || 2017/18
 || 0 || 1 || data-sort-value="06" | Landesliga Bayern(Staffel Nordost)(sechstklassig) || 2014/15
 || 0 || 1 || data-sort-value="11" | Bezirksliga Unterfranken(Staffel West)(siebtklassig) || 2012/13
 || 0 || 1 || data-sort-value="12" | Kreisliga Aschaffenburg(achtklassig) || 2019/20
 || 0 || 0 || data-sort-value="05" | Bayernliga (Staffel Nord) || 2022–
 || 0 || 0 || data-sort-value="05" | Bayernliga (Staffel Nord) || 2022–
 || 0 || 0 || data-sort-value="05" | Bayernliga (Staffel Nord) || 2022–

Bayernliga Süd 
Fettgedruckte Vereine spielen in der Saison 2022/23 in der Bayernliga Süd.
 !! ↑Aufstiege !! ↓Abstiege !! derzeitige Liga(Saison 2022/23) !! Spielzeiten
 || 0 || 1 || data-sort-value="08" | Landesliga Bayern(Staffel Südost)(sechstklassig) || 2013–22
 || 1 || 0 || data-sort-value="04" | Regionalliga Bayern || 2012–22
 || 0 || 1 || data-sort-value="09" | Landesliga Bayern(Staffel Südwest)(sechstklassig) || 2012–22
 || 0 || 1 || data-sort-value="09" | Landesliga Bayern(Staffel Südwest)(sechstklassig) || 2012–19
 || 0 || 0 || data-sort-value="06" | Bayernliga (Staffel Süd) || 2014–
 || 2 || 0 || data-sort-value="04" | Regionalliga Bayern || 2013–17, 2019/20
 || 0 || 1 || data-sort-value="06" | Bayernliga (Staffel Süd) || 2012/13, 2015–
 || 1 || 1 || data-sort-value="08" | Landesliga Bayern(Staffel Südost)(sechstklassig) || 2012–17, 2018/19
 || 0 || 0 || data-sort-value="06" | Bayernliga (Staffel Süd) || 2015–
 || 0 || 0 || data-sort-value="04" | Regionalliga Bayern || 2014–19
 || 2 || 0 || data-sort-value="04" | Regionalliga Bayern || 2014/15, 2016–19
 || 0 || 1 || data-sort-value="12" | Bezirksliga Oberbayern(Staffel Süd)(siebtklassig) || 2012–18
 || 0 || 1 || data-sort-value="06" | Bayernliga (Staffel Süd) || 2014–18, 2019–
 || 0 || 1 || data-sort-value="06" | Bayernliga (Staffel Süd) || 2013/14, 2016–
 || 0 || 1 || data-sort-value="05" | Bayernliga (Staffel Nord) || 2012/13, 2016/17,2018–22
 || 1 || 0 || data-sort-value="04" | Regionalliga Bayern || 2015–18
 || 2 || 0 || data-sort-value="06" | Bayernliga (Staffel Süd) || 2013/14, 2015/16,2021–
 || 0 || 0 || data-sort-value="06" | Bayernliga (Staffel Süd) || 2017–
 || 0 || 0 || data-sort-value="06" | Bayernliga (Staffel Süd) || 2017–
 || 0 || 1 || data-sort-value="07" | Landesliga Bayern(Staffel Mitte)(sechstklassig) || 2013–17
 || 0 || 0 || data-sort-value="04" | Regionalliga Bayern || 2012–15
 || 0 || 1 || data-sort-value="08" | Landesliga Bayern(Staffel Südost)(sechstklassig) || 2012–15
 || 0 || 0 || data-sort-value="14" | Kreisliga Augsburg (Staffel Ost)(achtklassig) || 2012–14
 || 0 || 1 || data-sort-value="11" | Bezirksliga Oberbayern(Staffel Ost)(siebtklassig) || 2012–15
 || 0 || 0 || data-sort-value="09" | Landesliga Bayern(Staffel Südwest)(sechstklassig) || 2012–15
 || 1 || 0 || data-sort-value="06" | Bayernliga (Staffel Süd) || 2014–16, 2022–
 || 0 || 0 || data-sort-value="06" | Bayernliga (Staffel Süd) || 2019–
 || 0 || 0 || data-sort-value="16" | C-Klasse Inn/Salzach(Staffel 4)(zwölftklassig) || 2012–14
 || 0 || 0 || data-sort-value="06" | Bayernliga (Staffel Süd) || 2019–
 || 0 || 0 || data-sort-value="05" | Bayernliga (Staffel Nord) || 2019–22
 || 0 || 1 || data-sort-value="08" | Landesliga Bayern(Staffel Südost)(sechstklassig) || 2019–22
 || 1 || 0 || data-sort-value="06" | Bayernliga (Staffel Süd) || 2012/13, 2022–
 || 0 || 1 || data-sort-value="12" | Bezirksliga Oberbayern(Staffel Süd)(siebtklassig) || 2013–15
 || 0 || 1 || data-sort-value="13" | Bezirksliga Schwaben(Staffel Nord)(siebtklassig) || 2012–14
 || 0 || 0 || data-sort-value="06" | Bayernliga (Staffel Süd) || 2019–
 || 0 || 1 || data-sort-value="06" | Bayernliga (Staffel Süd) || 2016/17, 2021–
 || 1 || 0 || data-sort-value="04" | Regionalliga Bayern || 2018/19
 || 0 || 1 || data-sort-value="06" | Bayernliga (Staffel Süd) || 2018–20, 2022–
 || 0 || 1 || data-sort-value="08" | Landesliga Bayern(Staffel Südost)(sechstklassig) || 2017–19
 || 0 || 0 || data-sort-value="05" | Bayernliga (Staffel Nord) || 2017/18
 || 0 || 1 || data-sort-value="07" | Landesliga Bayern(Staffel Mitte)(sechstklassig) || 2014/15
 || 0 || 1 || data-sort-value="08" | Landesliga Bayern(Staffel Südost)(sechstklassig) || 2017/18
 || 0 || 1 || data-sort-value="13" | Bezirksliga Schwaben(Staffel Nord)(siebtklassig) || 2012/13
 || 0 || 1 || data-sort-value="07" | Landesliga Bayern(Staffel Mitte)(sechstklassig) || 2012/13
 || 0 || 0 || data-sort-value="06" | Bayernliga (Staffel Süd) || 2021–
 || 0 || 1 || data-sort-value="09" | Landesliga Bayern(Staffel Südwest)(sechstklassig) || 2012/13
 || 0 || 1 || data-sort-value="15" | Kreisliga Zugspitze (Staffel 3)(achtklassig) || 2012/13
 || 0 || 1 || data-sort-value="06" | Bayernliga (Staffel Süd) || 2015/16, 2022–
 || 0 || 1 || data-sort-value="05" | Bayernliga (Staffel Nord) || 2017/18
 || 0 || 1 || data-sort-value="10" | Bezirksliga Niederbayern(Staffel Ost)(siebtklassig) || 2015/16
 || 0 || 0 || data-sort-value="06" | Bayernliga (Staffel Süd) || 2022–

Einzelnachweise 

Bayernliga
Ewige Tabelle